Mollenkopf bezeichnet:

 Mollenkopf (Pfälzerwald), 506,0 m, Berg im Pfälzerwald bei Esthal im Landkreis Bad Dürkheim,  Rheinland-Pfalz

Mollenkopf ist der Familienname von:

 Heidrun Mollenkopf (* 1940), deutsche Soziologin und Gerontologin